Janja steht für:

 Janja (Fluss), Nebenfluss der Drina in Bosnien und Herzegowina
 Janja (Ort), an diesem Fluss gelegene Siedlung in der Gemeinde Bijeljina